

Galeria

Colonial